Die Curling-Weltmeisterschaft 2010 der Frauen und Männer werden räumlich und zeitlich getrennt ausgetragen.

Damen 
Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2010 fand vom 20. bis 28. März in Swift Current in Kanada statt.
Die Medaillen gingen an:

Herren 
Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2010 fand vom 3. bis 11. April in Cortina d’Ampezzo in Italien statt.
Die Medaillen gingen an:

Mixed 
Die Mixed-Curling-Weltmeisterschaft 2010 fand vom 16. bis 24. April in Tscheljabinsk in Russland statt.
Die Medaillen gingen an:

2010
Weltmeisterschaft